Naumik ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Naumik (1949–2013), norwegische Liedermacherin und Musikproduzentin 
 Sergei Naumik (* 1985), kasachischer Biathlet